Kaufholz steht für:

 Bernd Kaufholz (* 1952), deutscher Journalist und Buchautor
 Heinrich Bardo Kaufholz (1790–1869), deutscher Kommunalpolitiker und Abgeordneter 
 Joseph Kaufholz (1798–1859), deutscher Ökonom und Abgeordneter 
 Kaufholz (Gemeinde Allentsteig), Ortsteil von Allentsteig, Bezirk Zwettl, Niederösterreich